Nordlien ist der Familienname von

 Olaf Nordlien (1864–1929), norwegischer Maler
 Per Steinar Nordlien (* 1956), norwegischer Skispringer